Roberto Hinojosa (Santa Marta, Magdalena, Colombia; 2 de julio de 1999) es un futbolista colombiano. Juega de mediocampista y su equipo actual es el Portimonense de la Liga  de Portugal.

Clubes

Enlaces externos 
 Transfermarkt

Nacidos en Santa Marta
Futbolistas de Colombia
Futbolistas del Unión Magdalena